Het Europees kampioenschap marathon van 1994 werd gehouden in Helsinki. De wedstrijd vond bij de vrouwen plaats op 7 augustus 1994 en telde 39 finishers. Bij de mannen werd er gelopen op 14 augustus en kwamen er 60 atleten over de finish.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Europees kampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Finland
Sportevenement in Helsinki
Marathon in 1994
Atletiek